Utracona cześć Katarzyny Blum – powieść Heinricha Bölla
 Utracona cześć Katarzyny Blum – film niemiecki w reżyserii Volkera Schlöndorffa i Margarethe von Trotta, na podstawie powieści Heinricha Bölla pod tym samym tytułem.